Der Coupe d’Europe 1973/74 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 16. Auflage fand vom 30. Mai bis zum 2. Juni 1974 in Kopenhagen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Zum fünften Mal gewann die Antwerpse Biljart Academie den Coupe d’Europe vor dem heimischen Billard Klub Amagerbro und dem C.B. Barcelona.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Kopenhagen

Entscheidungsspiel für die Endrunde in Kopenhagen (5. Teilnehmer)

Finalrunde in Kopenhagen

Abschlusstabelle 1973/74 

1974
Coupe dEurope 1973/74
Billardturnier in Kopenhagen